Австралийские дрозды () — род птиц из семейства австралийских зарянок (Petroicidae).

Описание 
Хвост длинный. Ноги длинные, бледноватые.

Поведение 
Ведут наземный образ жизни.

Систематика 
Род был введён британским орнитологом Джоном Гульдом в 1841 году. Ранее выделяли два вида, однако после молекулярных исследований 2011 года папуанский подвид северного австралийского дрозда был выделен в отдельный вид

Виды 
В род включают три вида:

Примечания 

Австралийские зарянки
Роды птиц